Ел Агвахито Уно има више значења:

 Ел Агвахито Уно (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агвахито Уно (Урес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику